GPC steht für:
 Gel-Permeations-Chromatographie, ein biochemisches Trennverfahren
 General People’s Congress, eine Partei im Jemen, siehe Allgemeiner Volkskongress
 Gladiators Pearls, Schweiz
 Global Plant Council, der Weltpflanzenrat
 GNU Pascal Compiler, ein Programmierwerkzeug
 GPC Biotech, deutsches Biotechnologieunternehmen
 Green Party of Canada (dt.: Grüne Partei Kanadas)
 Geiriadur Prifysgol Cymru, Standardwörterbuch zur historischen walisischen Sprache
 Gulf Pearl Air Lines (ICAO-Code), libysche Fluggesellschaft

Personen:
 GPC (Rapper), deutscher Rapper

Gpc steht für:
 Gigaparsec, Entfernungsangabe von Galaxien, siehe Parsec

Abkürzung